Президентские выборы в Сенегале прошли 21 февраля 1993 года. Кандидат от Социалистической партии президент Абду Диуф был переизбран на новый срок, получив 58,4%. Явка составила 51,5%.

Результаты

Примечания

Литература 

Сенегал
Выборы в Сенегале
1993 год в Сенегале